Die Badminton Confederation of Africa (BCA) ist der afrikanische Dachverband für die Sportart Badminton.

Der Verband wurde ursprünglich 1977 als African Badminton Federation (ABF) gegründet. Die Badminton Confederation of Africa ist Mitglied in der Dachorganisation Badminton World Federation. Im Juli 2022 hatte die Konföderation 46 Mitgliedsverbände. Sitz des Verbandes ist Centurion.

Mitglieder

Präsidenten

Weblinks 
 Homepage der BCA
 Seite mit Informationen zur BCA
 Auflistung der Mitgliedsverbände der BCA

Afrika
Badminton
Sportverband (Afrika)
Gegründet 1977
Sport (Gauteng)
Organisation (Südafrika)